Dominic Thiem era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Rafael Nadal ha sconfitto Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 6-7(6), 7-5.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (campione)
  Stefanos Tsitsipas (finalista)
  Andrej Rublëv (quarti di finale)
  Diego Schwartzman (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Pablo Carreño Busta (semifinale)
  Denis Shapovalov (terzo turno)
  David Goffin (terzo turno, ritirato)

 Fabio Fognini (secondo turno, squalificato) 
 Félix Auger-Aliassime (quarti di finale) 
 Jannik Sinner (semifinale) 
 Karen Kachanov (secondo turno) 
 Cristian Garín (secondo turno) 
 Alex De Minaur (terzo turno) 
 Casper Ruud (ritirato) 
 Daniel Evans (secondo turno) 
 Adrian Mannarino (secondo turno)

Wildcard 

  Carlos Alcaraz (primo turno)
  Jaume Munar (secondo turno)

<li>  Lorenzo Musetti (secondo turno)
  Andrej Rublëv (quarti di finale)

Qualificati 

  Bernabé Zapata Miralles (terzo turno)
  Holger Rune (primo turno)
  Sumit Nagal (primo turno)

  Tallon Griekspoor (primo turno) 
  Andrey Kuznetsov (primo turno) 
  Il'ja Ivaška (secondo turno)

Lucky loser 
  Federico Gaio (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2021